Worth County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Worth County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001268
 Worth County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000705
 Worth County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 83001056